Die Damallsvenskan 2005 war die 18. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 16. April und dem 22. Oktober 2005 statt. 

Ungeschlagener Meister wurde Umeå IK, die nach zwei Jahren Unterbrechung die insgesamt vierte Meisterschaft der Vereinsgeschichte holen konnten. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) teilten sich Therese Lundin (Malmö FF) und Marta (Umeå IK), die beide jeweils 22 Tore erzielten.

Tabelle 

|}

Torschützenliste

Statistik 
Insgesamt 466 Tore fielen in den 132 Begegnungen. Dies entspricht einem Schnitt von 3,53. Der Zuschauerschnitt lag bei 1.110 und war damit der zweithöchste der Ligageschichte.

Weblinks 
 Damallsvenskan 2005 bei rsssf.com

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2005